Косовска битка може да се отнася за:

 Косовска битка (декември 1072), битка между войската на прогласения за български цар Константин Бодин и византийската войска, довела до потушаването на въстанието на Георги Войтех;
 Косовска битка (1169), битка между подкрепения от византийците Тихомир и силите на брат му Стефан Неманя, довела до утвърждаване властта на Неманя над сръбските земи;
 Косовска битка (1369);
 Косовска битка (15 юни 1389), или Видовденската битка – най-известната косовска битка довела до „сръбското погибие“;
 Косовска битка (11 ноември 1402), битка между косовския владетел Георги Бранкович и синовете на княз Лазар, завършила с победа за Лазаревичи срещу Бранковичи;
 Косовска битка (17 - 20 октомври 1448), втора косовска битка срещу османското нашествие на Балканите, под предводителството на Ян Хуниади;
 Косовска битка (декември 1689), косовска битка след края на Карпошовото въстание между австрийската и османската (с татарска) войска, следствие от която е превзета Прищина и започва Голямото сръбско преселение;
 Косовска битка (18 юли 1831), третата известна косовска битка между босненския автономист Хюсеин бег Градашчевич и османската армия;

Вижте също 
 Косовска операция, настъпателна операция на Българската армия по време на Първата световна война, довела до освобождаване на Косово от сръбска власт;
 Косовска операция, настъпателна операция на Българската армия по време на Втората световна война, довела до оттегляне на Вермахта от Косово;
 Косовска война (1999), довела до установяване на протекторат над бившия сръбски автономен окръг Косово и Метохия от ООН, и последвана от обявяване на Косовската независимост (17 февруари 2008);
 Косово поле

История на Косово